I30 eller I 30 eller I-30 kan syfta på:

I 30 – en benämning på Blekinge bataljon åren 1887–1901.
I-30 – en Interstate Highway i USA, se Interstate 30.
i30 – en bilmodell från Hyundai, se Hyundai i30